Николай Волконский:
 Волконский, Николай Алексеевич (1757—1834) — генерал-лейтенант.
 Волконский, Николай Григорьевич (1778—1845) — генерал от кавалерии (1828), посол в Испании и Вестфалии, генерал-губернатор Малороссии. C 1801 по указу государя Репнин-Волконский.
 Волконский, Николай Осипович (1890—1948) — театральный режиссёр, заслуженный артист Республики (1928)
 Волконский, Николай Петрович (1867—1959) — русский скульптор.